Miejscowości w USA:
 Norway – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie White
 Norway – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Norway – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Norway – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Norway – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Dickinson
 Norway – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Norway – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Orangeburg
 Norway – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
Gminy w USA:
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wright
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Republic
 Norway (ang. Norway Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Oxford
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Dickinson
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Fillmore
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kittson
 Norway (ang. Norway Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Traill
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clay
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Norway (ang. Norway Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Norway (ang. Norway Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine